Messeagenturen sind Dienstleister für die Planung von Messen und Messeauftritten. Sie können einen gesamten Messeauftritt für ein Unternehmen, eine Organisation, eine Behörde, … übernehmen oder auch einzelne Teile davon. Ebenfalls können Messeagenturen auch komplette Messen mit vollständiger Organisation über die Messewerbung bis hin zur Betreuung der Aussteller übernehmen.

Aufgaben 
Die Aufgaben von Messeagenturen sind vielfältig. Sie erstrecken sich über

 Messeberatung (z. B. Marketingmethoden, Kommunikationsmethoden)
 Messekonzeption
 Messeplanung (z. B. Standkosten)
 Messedesign und Messebau

Dabei sollen Marken, Produkte, Unternehmen oder Persönlichkeiten besonders hervorgehoben und durch Werbebotschaften für die Zielgruppe interessanter gemacht werden. Im Mittelpunkt steht hierfür die zielgruppengerechte Kommunikation der zu vermittelnden Eigenschaften eines Unternehmens, Produktes, Marke oder Persönlichkeit auf einer Messe.

Diese Agenturform beschäftigt deswegen mit dem idealen Kommunikationskonzept für den gezielten Einsatz vor Ort, um dies im gesamten Prozess der Messeplanung anwenden zu können.

Messewesen
Kommunikationsmodell